Tajiri ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Tajiri (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kosei Tajiri (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Tajiri (* 1965), japanischer Pokémon-Erfinder
 Shinkichi Tajiri (1923–2009), US-amerikanischer Bildhauer und Maler japanischer Abstammung
 Yoshihiro Tajiri (* 1970), japanischer Profiwrestler